Farjon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aljos Farjon
 Aljos K. Farjon